Laserpitium carota är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Laserpitium carota ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
carota